De Tirreno-Adriatico 2017 was de 52ste editie van deze Italiaanse etappekoers. De wedstrijd werd tussen 8 en 14 maart verreden en maakte deel uit van de UCI World Tour 2017.
De titelverdediger was de Belg Greg Van Avermaet, die in 2016 de ronde won na schrapping van de enige bergrit. 
De wedstrijd wordt samen met Parijs-Nice vaak gezien als test voor Milaan-San Remo maar ook als eerste test voor de klassementsrenners.

Deelnemende ploegen 
Er mochten dit jaar 22 ploegen, 1 ploeg minder dan vorig jaar, deelnemen van organisator RSC, 18 ploegen rechtstreeks uit de UCI World Tour en vier via wildcards van het ProContinentale niveau: Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani CSF, Nippo-Vini Fantini en Team Novo Nordisk. Opvallend: Het Italiaanse Wilier Selle Italia kreeg geen wildcard.

Startlijst

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe

Klassementenverloop

Externe link
 Officiële website 

2017
Tirreno-Adriatico
UCI World Tour 2017